Het seizoen 2016/17 van SBV Excelsior is het 55ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. Dit seizoen is het derde achtereenvolgende seizoen in de eredivisie na de promotie in 2014. Ook dit seizoen zal Excelsior directe handhaving in de eredivisie als doelstelling hebben.

Mitchell van der Gaag 
Excelsior vond in Mitchell van der Gaag de opvolger van de opgestapte Alfons Groenendijk. De oud-speler van onder meer PSV Eindhoven tekende voor twee jaar in Rotterdam-Kralingen en was afkomstig van eerstedivisieclub FC Eindhoven. Van der Gaag was daarvoor hoofdtrainer in Portugal bij Maritimo Funchal en Os Belenenses (Portugal en Ermis Aradippou op Cyprus. "Deze kans heb ik altijd gewild", zei hij in gesprek met het weekblad Voetbal International na zijn overgang naar Excelsior.

Voorbereiding 
De voorbereiding van Excelsior op het seizoen 2016/17 verliep moeizaam met tegenvallende resultaten tegen onder andere FC Oss (2-0), Go Ahead Eagles (1-0) en RCD Espanyol (0-3). Dit was onder andere te wijten aan de krappe selectie die Excelsior ter beschikking had. Excelsior had op het dieptepunt een selectie van slechts veertien spelers. Een groot aantal dragende krachten was vertrokken, onder wie Daan Bovenberg, Rick Kruys (beiden gestopt), Brandley Kuwas, Daryl van Mieghem, Sander Fischer, Tom van Weert en Jeff Stans. Nieuwe versterkingen bleven lang uit. Vlak voor de competitiestart werden Milan Massop en Arghus Soares Bordignon aan de selectie toegevoegd.

Tegen de sluiting van de zomerse transferperiode kwamen Hicham Faik en Mike van Duinen transfervrij over naar Excelsior. Faik trainde al een tijdje mee met Excelsior om zijn conditie op peil te houden. Ook Van Duinen was al langer in beeld bij excelsior maar door tegenwerken van zijn vorige club kon hij pas op 31 augustus 2016 bij de selectie aansluiten. Ook werd het 16-jarige jeugdtalent Dogucan Haspolat een contract aangeboden. De Eredivisie was toen al vier competitierondes onderweg.

Selectie

Spelers 

Bijgewerkt tot 14 mei 2017

 Warner Hahn werd vanaf 1 januari 2017 gehuurd van Feyenoord.
 Jordy de Wijs werd vanaf 15 januari 2017 gehuurd van PSV.
 Tom Muyters vertrok op 30 januari 2017 naar Samsunspor.
 Carlo de Reuver werd op 31 januari 2017 verhuurd aan vv Capelle.
 Leeroy Owusu verliet op 22 februari 2017 de selectie en keerde terug naar Ajax.

Staf

Inkomende transfers 

Bijgewerkt tot 15 januari 2017

Uitgaande transfers 

Bijgewerkt tot 22 februari 2017

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken 
De spelerstatistieken van Excelsior in het Eredivisie seizoen 2016/2017.

KNVB Beker

Wedstrijden

Statistieken 
Bijgaand het overzicht van de spelers die Excelsior vertegenwoordigden tijdens het bekertoernooi van 2016/17 waar Excelsior in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Feyenoord.

2016
Excelsior